Белло́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 52 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 141,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки

Посилання 
 Белло на сайті французького Національного інституту географії
 Белло на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Белло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ена